Бачен (, ) — уезд в городском округе Нагчу, Тибетский автономный район, КНР.

История 
Уезд был создан в 1959 году

География и климат 
Площадь уезда составляет 10326 км². Среднегодовая температура воздуха −2 °C. Средняя температура января −12 °C, июля 10 °C. Осадков в среднем за год выпадает около 100 мм.

Население

Административное деление 
Уезд делится на 3 посёлка и 7 волостей:
 Посёлок Лхаси (拉西镇)
 Посёлок Я’нга (雅安镇)
 Посёлок Засиб (杂色镇)
 Волость Цзянмянь (江绵乡)
 Волость Бачен (巴青乡)
 Волость Гомри (贡日乡)
 Волость Марру (玛儒乡)
 Волость Аршог (阿秀乡)
 Волость Кангчен (岗切乡)
 Волость Пойнта (本塔乡)

Ссылки 
 

Уезды Тибетского автономного района